Термин Алев има више значења.

 Алев (насеље)
 Напроксен